Die Irish League 2000/01 war die 100. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 12. August 2000 und endete am 28. April 2001. Titelverteidiger Linfield FC wurde zum 44. Mal Meister.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 36 Spieltagen vier Mal gegeneinander. Aufgestiegen war Omagh Town FC. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Siegerliste auf eu-football

2000/01
Fußballsaison 2000/01